Долже́нко — украинская фамилия.

Известные носители 
 Долженко, Андрей (род. 1995) — киргизский футболист.
 Долженко, Артем Александрович (род. 1991) — российский футболист.
 Долженко, Геннадий Петрович (род. 1940) — украинский политик, учёный-зоотехник.
 Долженко, Елена Вениаминовна (род. 1967) — советская синхронистка.
 Долженко, Ирина Игоревна (род. 1959) — советская и российская оперная певица (меццо-сопрано), педагог.
 Долженко, Эсфирь или Светлана (род. 1944) — советская легкоатлетка.

См. также 
 Долженков